Hakodate se poate referi la:

 Municipiul Hakodate, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 18469 Hakodate, un corp ceresc numit după municipiul Hakodate.